Toyota TF110 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Panasonic Toyota Racing на сезон 2010 Формулы-1. После ухода Тойоты из Формулы-1, права использование на шасси было продано сербской команде Stefan GP, планировавшей выступать в сезоне  года вместо US F1 Team. Однако Stefan GP не получила права на участие в чемпионате мира, и машины TF110 вновь перешли к компании Toyota Motorsport. Машина никогда не принимала участия в гонках.

Создание

Pirelli
После того, как фирма Pirelli заключила договор на эксклюзивные поставки шин для Формулы-1 начиная с  года, было высказано предположение, что итальянский производитель купит старые или не использовавшиеся в гонках шасси, чтобы перед официальным дебютом провести тестирование новой резины. Первоначально в Pirelli планировали приобрести одно из шасси BMW Sauber, однако позднее они связались с компанией Toyota Motorsport с предложением использовать автомобиль Toyota TF110, который более отвечал новому регламенту. Идея также заключалась в том, что использование TF110 будет означать, что ни одна из действующих команд чемпионата не получит какого-либо преимущества над соперниками. Однако в конечном счёте, Pirelli решила использовать для тестирования шин Toyota TF109 образца  года, за руль которой сел Ник Хайдфельд.

Попытки покупки

Примечания

Ссылки 
Опубликовано фото "Тойоты" TF110
Паскаль Васселон: "Toyota TF110 была бы конкурентоспособна"
Фотографии и описание Toyota TF110

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1